Mukalla oder al-Mukalla () ist die größte Stadt in der östlichen Region von Hadramaut im Jemen und hat über 222.000 Einwohner.

Geschichte 
Mukalla liegt am Indischen Ozean und stellt seit der Antike den wichtigsten Seehafen für diese Region. Er ist bereits auf der Karte des Ptolemäus aus dem 2. Jahrhundert verzeichnet. Die weiße Hafenfront führte zur Gleichsetzung Perle Arabiens.

Der älteste Siedlungskern liegt auf einer Halbinsel. Um sie herum entwickelte sich der Hafen. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Eingliederung in die Demokratische Volksrepublik Jemen 1967 gehörte sie zum Sultanat von Shihr und Mukalla. An den zur Zeit des britischen Protektorats entstandenen Handelshäusern kann man indische Einflüsse ablesen, so dem Palast der Qu'ayti-Sultane. Mit dem Abzug der Briten in den 1960er Jahren dehnte sich die Stadt in Richtung des Landesinneren aus. Die Stadtentwicklung nahm mit der Erdölförderung seit den 1990er Jahren rasant zu und führte zu einem Bauboom.

Verkehr 
Mukalla liegt an der Küstenautobahn N4. Südwestlich liegen die kleinen Städte Burum und Zulumah. Nordöstlich liegen der Flughafen al-Mukalla (33 km) und gleich danach die kleine Stadt Shuhayr (35 km) und die etwas größere Stadt Shihr (60 km). 25 Kilometer nordöstlich der Stadt existiert ein Militärgebiet mit zwei Pisten von je 400 Metern Länge.

Hafen 
Dar Hafen von al-Mukalla ist einer der großen Häfen im Jemen. Er versorgt die Stadt und große Teile des Hinterlandes.

Wirtschaft 
Die Haupteinnahmen basieren auf der Fischerei, der Industrie und einer Fischmehlfabrik.

Klimatabelle

Siehe auch 
 Liste der Städte im Jemen

Literatur 
 Horst Kopp (Herausgeber): Länderkunde Jemen, Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden, 2005, ISBN 3-89500-500-2.

Weblinks 

 Mukalla, Eintrag in einem Online-Lexikon (engl.)

Einzelnachweise 

Ort im Jemen
Ort in Asien
Ort mit Seehafen
Gouvernement Hadramaut
Hauptstadt eines Gouvernements im Jemen